Muzeum Toruńskiego Piernika – jeden z siedmiu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu, znajdujące się przy ul. Strumykowej 4.

Muzeum mieści się w pofabrycznym budynku firmy piernikarskiej Gustava Traugott Weesego. Muzeum powstało we współpracy władz Torunia z Fabryką Cukierniczą „Kopernik” S.A.. Wcześniej eksponaty związane z historią piernikarstwa znajdowały się w piwnicach Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Muzeum gromadzi eksponaty związane z produkcją pierników toruńskich. Wśród eksponatów jest m.in. kolekcja drewnianych form piernikarskich z XVII-XX wieku. Na parterze mieści się Sala surowców, gdzie prezentowane są składniki ciasta piernikowego oraz narzędzia pszczelarskie, niezbędne do pozyskania miodu.

Nagrody i wyróżnienia 
 Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu 2015
 Sybilla – Muzealne Wydarzenie Roku 2015
 European Museum of the Year Award – EMYA 2016 (wyróżnienie)

Zobacz też 
 Muzea w województwie kujawsko-pomorskim

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Muzea kulinariów w Polsce